From Out of the Past – cortometraggio del 1915 prodotto dall'Universal Film Manufacturing Company
From Out of the Past – cortometraggio del 1916 diretto da William Humphrey